Петровићи могу бити:

 Петровић (презиме), српско презиме
 Петровићи (династија), српска династија
 Петровићи (породица), српска породица
 Петровићи из Неготина, српска породица

или:

 Петровићи (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Петровићи (Подгорица), насеље у општини Подгорица, Република Црна Гора
 Петровићи (Источно Сарајево), градско насеље у општини Источно Ново Сарајево, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Петровићи (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ 
 Петровићи (Шековићи), насеље у општини Шековићи, Република Српска, БиХ 
 Петровићи (Штимље), насеље у општини Штимље, КиМ, Република Србија
 Петровићи (Олово), насељено мјесто у општини Олово, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Доњи Петровићи, насеље у општини Крупа на Уни, Република Српска, БиХ 
 Петровићи (Врбовско), насељено мјесто града Врбовског, Горски котар, Република Хрватска

Види још 
 Петровић, вишезначна одредница
 Петар, мушко име